Андрюшинское сельское поселение или Андрюшинское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Куйтунском районе Иркутской области России.

Административный центр — село Андрюшино.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 1250 человек, в том числе 625 мужчин и 625 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населенные пункты:
 Андрюшино
 Березовский
 Ключи
 Хаихта

Примечания 

Муниципальные образования Куйтунского района
Сельские поселения Иркутской области